Az Egyesített Csapat az 1991 végén alakult Független Államok Közössége tagállamainak (volt szovjet tagköztársaságok) közös csapata volt az 1992. évi téli és nyári olimpiai játékokon. Utóbbin a balti országok (Észtország, Lettország és Litvánia) kivételével minden volt szovjet tagköztársaság az Egyesített Csapat tagja volt, előbbin azonban még csak 6 tagállam közülük.

Éremtáblázatok

Érmek a nyári olimpiai játékokon

Érmek a téli olimpiai játékokon

Érmek sportáganként

Érmek a nyári olimpiai játékokon sportáganként

Érmek a téli olimpiai játékokon sportáganként

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 A Szovjetunió az olimpiai játékokon
 Azerbajdzsán az olimpiai játékokon
 Fehéroroszország az olimpiai játékokon
 Grúzia az olimpiai játékokon
 Kazahsztán az olimpiai játékokon
 Kirgizisztán az olimpiai játékokon
 Moldova az olimpiai játékokon
 Oroszország az olimpiai játékokon
 Örményország az olimpiai játékokon
 Tádzsikisztán az olimpiai játékokon
 Türkmenisztán az olimpiai játékokon
 Ukrajna az olimpiai játékokon
 Üzbegisztán az olimpiai játékokon

Egyesitett Csapat